Сен-Жерме́н-ле-Гая́р, Сен-Жермен-ле-Ґаяр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Орлеана, 17 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 334,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-ле-Гаяр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-ле-Гаяр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар